Les Cases (Biosca), masia del municipi de Biosca (Segarra) 
 Les Cases (Castell de l'Areny), masia de Castell de l'Areny
 Les Cases (Castellar de la Ribera), masia al terme de Ceuró, municipi de Castellar de la Ribera, a la comarca del Solsonès 
 Les Cases (Sora), masia al terme de Sora (Osona) 
 Les Cases d'Alcanar, població del municipi d'Alcanar, a la comarca del Montsià 
 Les Cases de Bàrcena, pedania de la ciutat de València, pertanyent al districte dels Poblats del Nord (l'Horta Nord)
 Les Cases de Ferrerons, masia de Moià
 Les Cases de Magí, masia al municipi d'Amposta a la comarca del Montsià 
 Les Cases de Matamargó, masia del municipi de Pinós, a la comarca del Solsonès 
 Les Cases de Posada, entitat de població del municipi de Navès (Solsonès) 
 Les Cases de Ropidera, antic poble, desaparegut, del terme de Rodès (Conflent)
 les Cases de Sant Joan, masia a Viver i Serrateix (Berguedà)
 Les Cases de l'Estació
 Les Cases de la Serra, entitat de població disseminada i enclavament del municipi de Torrefeta i Florejacs (Segarra) 
 Les Cases del Conill, nucli de població catalanoparlant del Carxe, llogaret de Jumella 
 Les Cases del Forn, nucli de població del Principat d'Andorra a la parròquia de Canillo 
 Les Cases del Riu (Rossell), nucli de població del municipi de Rossell, situat al Baix Maestrat, al nord de la província de Castelló 
 Les Cases dels Frares, nucli de població de Favanella (Carxe)
 Barraca Pleta de les Cases, obra a Guils de Cerdanya (Baixa Cerdanya) 
 Barranc de les Cases (Navès), curs fluvial del municipi de Navès (Solsonès)
 Barranc de les Cases (Pinell), curs fluvial dels municipis de Castellar de la Ribera i Pinell de Solsonès (Solsonès)
 Rasa de les Cases, torrent afluent per l'esquerra del Cardener
 Roc de les Cases, formació rocosa a la vall de Carreu al terme d'Abella de la Conca, del Pallars Jussà
 Roc de les Cases (Conca de Dalt), roc i cinglera al terme de Conca de Dalt, pertanyent a l'antic municipi de Claverol
 Serrat de les Cases, serrat del terme municipal de la Torre de Cabdella, a la comarca del Pallars Jussà 
 Tossal de les Cases, muntanya al municipi de Corbins, a la comarca del Segrià